Вільруа́-сюр-Мео́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на схід від Парижа, 75 км на південний захід від Меца, 36 км на південний схід від Бар-ле-Дюка.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вільруа-сюр-Меоль на сайті французького Національного інституту географії
 Вільруа-сюр-Меоль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вільруа-сюр-Меоль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вільруа-сюр-Меоль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вільруа-сюр-Меоль на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Мез